Aszura (hinduizmus)
 Aszúra (buddhizmus)

Lásd még
 Ásúrá
 Asura (zenei projekt)